

Patronymes 
Cini est un patronyme italien et maltais, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
  († 1343), homme politique florentin du  ;
 Giovan Battista Cini (1525 – v. 1586), dramaturge italien ;
 Vittorio Cini, comte de Monselice (1885–1977), financier italien ;
  (1918-1949), entrepreneur italien ;
  (née en 1969), arbitre de football italienne ;
 Cyprien Cini (né en 1980), journaliste français :
 Chiara Cini (née en 1990), escrimeuse italienne ;
 Mathilde Cini (née en 1994), nageuse française spécialiste du dos.

Autre 
 Fondazione Cini, fondation culturelle italienne.

Liens externes 
 
 Distribution du nom Cini dans le monde

Patronyme italien
Patronyme maltais